Sarvan – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian
 Sarvan – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian